TOF ist die Abkürzung für:
 Time-of-flight:
 Time-of-flight-Sensor zur Lichtlaufzeitmessung, siehe TOF-Kamera
Time-of-flight-Magnetresonanzangiographie, kernspintomographische Darstellung von Blutgefäßen
Time-of-flight, siehe Flugzeitmassenspektrometer
 Tetralogy of Fallot, deutsch: Fallot-Tetralogie, eine angeborene Herzfehlbildung
 Turnover Frequency in der Katalyse, siehe Wechselzahl
 Train of Four, ein quantitatives Messverfahren des neuromuskulären Monitorings
 Tichookeanskij Flot, deutsch: Pazifikflotte der Sowjetunion/Russland, siehe Pazifikflotte (Russland)

Tof steht für:
 Tof (Trommel), im Alten Testament erwähnte Rahmentrommel

TOF